Человце може бити:

 Человце (Вељки Кртиш), насељено мјесто у округу Вељки Кртиш, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Человце (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република